

Patronymes 
 Guglielmo Plüschow (1852-1930), photographe allemand, (né Wilhelm von Plüschow)
 Gunther Plüschow (1866-1931), aviateur allemand

Toponymes 
 Plüschow, ville allemande du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.